Almazul är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Almazul ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Almazul är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra del Costanazo,  meter över havet,  km nordost om Almazul.  Trakten runt Almazul är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gómara,  km nordväst om Almazul. Trakten runt Almazul består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon